Teitgen ist der Familienname von:

 Henri Teitgen (1882–1969), französischer Anwalt, Politiker und Widerstandskämpfer
 Pierre-Henri Teitgen (1908–1997), französischer Jurist, Professor und Politiker

Siehe auch:
 Teitge